Červená Voda può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca 
 Červená Voda, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
 Stará Červená Voda, comune del distretto di Jeseník, nella regione di Olomouc

Slovacchia 
 Červená Voda, comune del distretto di Sabinov, nella regione di Prešov